Laudes – pierwsza część Liturgii godzin zwana Jutrznią
 Laudes – średniowieczne wiersze religijne